{{НП-США
 |статус                  = Город
 |русское название        = Уэстминстер
 |оригинальное название   = 
 |изображение             = HARRIS PARK SCHOOL.JPG
 |герб                    = 
 |флаг                    = Flag of Westminster, Colorado.svg
 |ширина герба            = 
 |ширина флага            = 
  |lat_dir =N |lat_deg =39 |lat_min =50 |lat_sec =0 
  |lon_dir =W |lon_deg =105 |lon_min =2 |lon_sec =0 
  |CoordAddon             = 
  |CoordScale             = 
 |карта страны            = 
 |карта региона           = 
 |карта района            = 
 |размер карты страны     = 
 |размер карты региона    = 
 |размер карты района     = 
 |штат                    = Колорадо
 |штат в таблице          = Колорадо
 |вид округа              = 
 |округ                   = 
 |округ в таблице         = 
 |вид общины              = 
 |община                  = 
 |община в таблице        = 
 |внутреннее деление      = 
 |вид главы               = Мэр
 |глава                   = Херб Атчисон (2018)
 |дата основания          = 1859
 |первое упоминание       = 
 |прежние имена           = Деспейн-Джанкшен, Гаррис, Дарелл-Парк
 |статус с                = 1911
 |площадь                 = 87,8
 |высота центра НП        = 1640<ref name="geon">Уэстминстер на сайте geonames.usgs.gov</ref>
 |климат                  = 
 |официальный язык        = 
 |население               = 113 166
 |год переписи            = 2019
 |плотность               = 1383
 |агломерация             = 
 |национальный состав     = белые — 84,2 %азиаты — 5,5 %
 |конфессиональный состав = 
 |этнохороним             = 
 |часовой пояс            = -7
 |DST                     = да
 |телефонный код          = 303, 720
 |почтовый индекс         = 
 |почтовые индексы        = 80003, 80005, 80020, 80021, 80023, 80030, 80031, 80035, 80036, 80221, 80234, 80241, 80260.

 География 
Уэстминстер расположен в центральной части штата у подножия Скалистых гор, поэтому его высота над уровнем моря составляет 1600—1680 метров. Общая площадь города — 87,8 км², из которых 5,99 км² составляют открытые водные пространства.

Уэстминстер обслуживают аэропорты Денвер и . Через город проходят крупные автомагистрали I-25, , , ,  и .

 История 
В 1858 году в долине реки Саут-Платт было обнаружено золото, что привело к возникновению локальной «золотой лихорадки» и появлению первых временных строений на месте будущего Уэстминстерра. В 1870 году в поселении появилось первое капитальное строение с прилегающими угодьями в 160 акров, принадлежащее некому Плизанту ДеСпейну, поэтому вскоре эта территория стала зваться Деспейн-Джанкшен. В 1881 году в посёлке появилось железнодорожное депо. В 1885 году в поселение прибыл агент по недвижимости из Коннектикута по имени Си. Дж. Гаррис, который начал скупать местную недвижимость «крупными партиями», поэтому вскоре посёлок стали звать Гаррис, в то же время многие называли его Дарелл-Парк. В 1891 году началось строительство . 24 мая 1911 года населённый пункт был инкорпорирован, получил статус города (town) и своё нынешнее имя в честь своего за́мка.

 Достопримечательности 
  («Большой красный замок», «Колонна огня») — университет, построен в 1892 году, с 1979 года внесён в Национальный реестр исторических мест США.
  — открыт в 1977 году, снесён в 2011 году.

 Демография 
Население
Самый резкий скачок в численности населения города произошёл в 1950-х годах — тогда за десятилетие число жителей увеличилось более чем в семь раз. В 1999 году город преодолел рубеж в  жителей. По оценкам 2019 года население города составляло  человек.

Расовый состав (2000)
 белые — 84,2 %
 азиаты — 5,5 %
 негры и афроамериканцы — 1,2 %
 коренные американцы — 0,7 %
 уроженцы Гавайев и тихоокеанских островов — 0,1 %
 прочие расы — 5,5 %
 смешанные расы — 2,8 %
 латиноамериканцы (любой расы) — 15,2 %

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт города
 История города
 Уэстминстер: экономика, демография, здравоохранение, преступность и пр. на сайте city-data.com
 Уэстминстер на сайте ''citytowninfo.com
 Канал города на YouTube

Города Колорадо